Не путать с Пальффи фон Эрдёд

Эрдёди (Erdődy de Monyorókerék et Monoszló) — венгерский род, владевший обширными землями в Славонии и давший в XVI—XVII вв. немало католических прелатов и банов Хорватии. В начале Первой мировой войны представители рода покинули Австро-Венгрию и эмигрировали в страны Антанты. Многие поместья на западе Венгрии (как, например, Доба) были возвращены в их собственность в 1990-е годы.

Происхождение 

Эрдёди — это ардудская отрасль рода Бакоц (Bakócz), известного с XII века, но своим возвышением обязанного Тамашу Бакоцу из Ардуда (1442—1521) — секретарю Матвея Корвина, архиепископу Эстергомскому (1497), кардиналу и латинскому патриарху Константинополя. Бакоц отвечал за внешнюю политику королевства, неудачно баллотировался в папы римские. Гробница его семьи в Эстергомской базилике считается шедевром венгерского ренессанса. 

Своему племяннику прелат завещал огромные земельные наделы, включавшие в себя Добу, Эберау и Мославину (Somlóvár, Monyorókerék, Monoszló). Названия двух последних поместий были прибавлены его потомками к фамилии.

Баны Хорватии 

 Симон Бакоц (1489—1543) — племянник Тамаша Бакоца, епископ Загребский (1519-43), бан Хорватии (1530-34).
 Петар Эрдёди (1504-67) — племянник предыдущего, бан Хорватии, вместе с Юрием Франкопаном сжёг Градишку, за военную помощь Габсбургам в Шмалькальденской войне получил в 1565 г. наследственный титул имперского графа.
 Граф Тамаш Эрдёди (1558—1624) — сын предыдущего, бан Хорватии с 1584, одержал несколько блестящих побед над турками (в том числе при Сисаке), в 1604 г. по поручению Рудольфа II вёл с ними мирные переговоры, преследовал протестантов.
 Граф Миклош Эрдёди (ум. 1693) — внучатый племянник предыдущего, бан Хорватии с 1671 г., очистил Славонию от турок.

Покровители музыкантов 
В XVIII-XIX вв. Эрдёди прославились как крупнейшие, не считая Эстергази, покровители музыки в среде венгерских аристократов. В Леопольдове они содержали частный оперный театр. Йозеф Гайдн написал квартеты Эрдёди для одного из графов, также по их заказам работали Игнац Плейель и Виснер-Моргенштерн. Сам Бетховен посвятил ряд сонат графине Анне-Мари Эрдёди (1779—1837), в доме которой на Крюгерштрассе он жил в 1808 году. В фильме «Бессмертная возлюбленная» (1994) графиню Эрдёди сыграла Изабелла Росселлини.

Ссылки 
 Генеалогические таблицы по истории рода Эрдеди 

Дворянские роды Венгрии
Графские роды
История Хорватии
Дворянские роды по алфавиту
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены олени
Дворянские роды, на гербах которых изображена крепость